Merci Patron peut désigner :
 Merci Patron (1971), chanson écrite par Gérard Rinaldi et Luis Régo, chantée par le groupe français Les Charlots ;
 Merci Patron (1975), projet de film français inabouti de Jean Girault ;
 Merci Patron (2011), téléfilm français de Pierre Joassin ;
 Merci Patron ! (2015), film documentaire franco-belge de François Ruffin.